Vilacova, Vila Cova o  Vilacoba puede referirse a:

Vilacoba 

 Vilacoba (Abegondo), localidad y parroquia española situada en el municipio de Abegondo, de la provincia de La Coruña, Galicia.
 Vilacoba (La Baña), aldea española de la parroquia de Troitosende, del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.
 Vilacoba (Lousame), aldea y parroquia española situada en el municipio de Lousame, de la provincia de La Coruña, Galicia.
 Vilacoba (Salvatierra de Miño), parroquia española situada en el municipio de Salvatierra de Miño, de la provincia de Pontevedra, Galicia.

Vila Cova 

Vila Cova (Barcelos), freguesia portuguesa del municipio de Barcelos.
Vila Cova (Fafe), freguesia portuguesa del municipio de Fafe.
Vila Cova (Penafiel), freguesia portuguesa del municipio de Penafiel.
Vila Cova (Vila Real), freguesia portuguesa del municipio de Vila Real.

Vilacova 

 Vilacova (Moraña), localidad española del municipio de Moraña, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Vilacova (Negreira), localidad española del municipio de Negreira, provincia de La Coruña, Galicia.
Vilacova (Orense), localidad española del municipio de Gomesende, provincia de Orense, Galicia.
 Vilacova (Ortigueira), localidad española del municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña, Galicia.
 Vilacova (Palas de Rey), localidad española del municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
 Vilacova (Santiago de Compostela), localidad española del municipio de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña, Galicia.
 Vilacova (Trazo), localidad española del municipio de Trazo, provincia de La Coruña, Galicia.

Otros 

Vila Cova à Coelheira (Seia), freguesia portuguesa del municipio de Seia.
Vila Cova à Coelheira (Vila Nova de Paiva), freguesia portuguesa del municipio de Vila Nova de Paiva.
Vila Cova da Lixa, freguesia portuguesa del municipio de Felgueiras.
Vila Cova de Alva, freguesia portuguesa del municipio de Arganil.
Vila Cova de Carros, freguesia portuguesa del municipio de Paredes.
Vila Cova de Perrinho, freguesia portuguesa del municipio de Vale de Cambra.
Vila Cova do Covelo, freguesia portuguesa del municipio de Penalva do Castelo.